

Sciences et techniques

Biologie 
 Les bourdons sont des abeilles sociales constituant le genre Bombus. 
 D'autres espèces d'abeilles au corps velus peuvent être appelées improprement « bourdon », notamment les abeilles charpentières.
 On appelle faux bourdon, voire bourdon, le mâle de l'abeille.

Broderie 
 Le point de bourdon est l'un des points de couture utilisés en broderie.

Imprimerie 
 Le bourdon est une erreur d’impression où une série de mots ou de feuilles est manquante.

Culture et société

Musique 
 Le bourdon est une cloche qui atteint une taille et un poids lui permettant d'émettre un son particulièrement grave ;
 Le bourdon est un composant d'un instrument ou d'une cloche qui produit ce son (une corde, un tuyau),
 Le bourdon est un jeu d'orgue de la famille des jeux à bouche.
 Le bourdon désigne aussi certains des tuyaux à son fixe dont sont munies certaines cornemuses.

Religion 
 Le bourdon est un grand bâton de pèlerin.

Patronyme 
 
 Alexandre Bourdon du Rocher (Alexandre Jean Louis Bourdon du Rocher) (1773-1852), un député et maître de forges français ; 
 Alphée Bourdon de Vatry (1791-1873), un député français, fils de Marc-Antoine ;
 Amé Bourdon (1636 ou 1638-1706), un physicien et anatomiste français ;
 Antoine Bourdon (1752-1815), un député français ;
 Antoine Florentin Bourdon (1797-1880), un préfet ;
 Benjamin Bourdon (1860-1943), un psychologue français ;
 Christophe Bourdon (1970-), un nageur français ;
 Christophe Bourdon (1974-), un journaliste, scénariste et réalisateur belge ;
 Daniel Bourdon (né en 1958), un policier français et auteur français ; 
 Didier Bourdon (1959-), un acteur, scénariste, réalisateur et producteur français, membre des Inconnus ;
 Eugène Bourdon (1808-1884), un ingénieur français ;
 d’où le tube de Bourdon ;  
 Ferdinand Pierre Agathe Bourdon (1773-1805), un colonel tué à Austerlitz ;
 d’où le boulevard Bourdon, à Paris ; 
 François Bourdon (1797-1865), un inventeur français ;
 Françoise Bourdon (1953-), une romancière française ;
 François-Louis Bourdon (1758-1798), une personnalité de la Révolution française ;
 Gaston Bourdon (1801-1854), un architecte français ;
 Gertrude Bourdon (née en 1955), une femme politique canadienne ; 
 Jean Bourdon (vers 1601-1668), le premier ingénieur et arpenteur de la Nouvelle-France ; 
 Jérôme Bourdon (1957-), un historien et sociologue des médias français ;
 Julien Léon Bourdon (1880-1946), un peintre français ;
 Léonard Bourdon (1754-1807), un personnage de la Révolution française ;
  ;
 Louis Bourdon (1779-1854), un mathématicien français ;
 Marc-André Bourdon (né en 1989), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Marc-Antoine Bourdon de Vatry (1761-1828), une personnalité de la Révolution française, préfet ;
 Mathilde Bourdon (1817-1888), une écrivaine belge ; 
 Norbert Bourdon (1934-), un clarinettiste français ;
 Pauline Bourdon (1995-), une joueuse de rugby à XV française ;
 Pierre Bourdon (1946-), un parfumeur français ;
 Pierre Bourdon (1799-1878), un homme politique français ;
 Pierre Jacques Bourdon (1748-1816), un homme politique français ;
 Rob Bourdon (Robert Gregory Bourdon) (né en 1979), un musicien américain ;
 Robert Bourdon (1906-2016), un doyen masculin des Français ;
 Sébastien Bourdon (1616-1671), un peintre français ;
 Sylvia Bourdon (1949-), une actrice pornographique française ;
 Thierry Bourdon (1954-), un comédien français spécialisé dans le doublage ;
 William Bourdon (1956-), un avocat français du Barreau de Paris et président de l'association Sherpa.

Toponyme 

 Bourdon, une commune du département de la Somme (France) ;
 Bourdon, un village de la commune de Hotton (Belgique) ;
 .

Hydronyme 
Bourdon est un nom d'étendue d'eau, notamment porté par :
 lac du Bourdon, dans le département de l'Yonne (France).

Patronyme français
Homonymie d'hydronyme